Nivert ist der Familienname folgender Personen:

 Céline Nivert (* 1981), französische Bahnradsportlerin
 Taffy Nivert (* 1944), US-amerikanische Songschreiberin und Sängerin